Označení USS Mississippi nese v americkém námořnictvu více plavidel. Pojmenována byla podle státu Mississippi nebo podle řeky Mississippi.

USS Mississippi (1841), kolesová fregata, jedna z prvních lodí amerického námořnictva s parním pohonem, nasazená v mexicko-americké válce a ztracená během americké občanské války
USS Mississippi (BB-23), první jednotka třídy Mississippi, ve službě před první světovou válkou, posléze prodána Řecku
USS Mississippi (BB-41), druhá jednotka třídy New Mexico, bojově nasazená ve druhé světové válce
USS Mississippi (CGN-40), raketový křižník s jaderným pohonem třídy Virginia 
USS Mississippi (SSN-782), jaderná ponorka třídy Virginia, ve službě od června 2012